Kathedralschule steht für:

 Domschule, eine mittelalterliche Schulform

Name oder Namensbestandsteil verschiedener Schulen:

 Kathedralschule in Königsberg
 Oslo katedralskole

Siehe auch:

 Liste der ältesten Schulen im deutschen Sprachraum